Roter Punkt bezeichnet:
 das Dokument der Baufreigabe, siehe auch Baugenehmigung
 die Rote-Punkt-Aktion
 den Bindi